L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte le tournoi en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
En double, la place de numéro 1 mondiale, occupée par la Tchèque Barbora Strýcová, peut changer de locataire. Ainsi, la Française Kristina Mladenovic peut revenir au plus haut, 2 mois et 3 semaines après l'avoir été.

Lauréates 
En simple, la Tchèque Karolína Plíšková (tête de série ) remporte son seizième titre WTA en disposant de l'Américaine Madison Keys. Il s'agit de son  en Premier (son  à Brisbane).

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová (têtes de série ) remportent leur sixième titre en collaboration ( en Premier) en s'imposant face à Ashleigh Barty et Kiki Bertens. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Brisbane
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020